Паунд има више значења:
 Паунд (Вирџинија)
 Паунд (Висконсин)